Sextus kan avse:

 Sextus Pompejus
 Sextus Tarquinius 
 Sextus Propertius 
 Sextus Empiricus 
 Sextus Roscius
 Sextus Julius Caesar 
 Sextus Otto Lindberg
 Sextus Martinianus, romersk kejsare (avrättad 325).